Flora (istennő)
 Amerikai Egyesült Államok
 Flora (Florida)
 Flora (Illinois)
 Flora (Carroll megye, Indiana)
 Flora (Miami megye, Indiana)
 Flora (Louisiana)
 Flora (Mississippi)
 Flora (Nyugat-Virginia)
 Flora (Ohio)
 Flora (Oregon)
 Norvégia
 Flora (Sunnfjord)
 Flora (Trøndelag)
 Fülöp-szigetek
 Flora (Apayao)
 Suriname
 Flora (Suriname)